Die Saison 2007/08 war die zwölfte Saison der 2. Bundesliga im Hallenhockey der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Aus der Regionalliga stiegen auf: TTK Sachsenwald (Nord), Neuköllner SF (Ost), Mannheimer HC (Süd), DSD Düsseldorf (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 07/08

2007
Hockey 2007
Hockey 2008